ESTC steht als Abkürzung für:

 English Short Title Catalogue, die englischsprachige elektronische Gesamtbibliographie
 Escola Superior de Teatro e Cinema, eine portugiesische Theater- und Filmhochschule

Abkürzung